Конжуков — фамилия; имеет женскую форму Конжукова.
 Конжуков, Феликс Измайлович (1937—2001) — советский футболист, защитник.

 Конжукова, Елена Дометьевна (1902—1961) — советский учёный (зоолог и палеонтолог, кандидат биологических наук), вторая жена Ивана Антоновича Ефремова.